Arbus peut faire référence à :

Toponymes 
 Arbus, une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Arbus, une commune italienne de la province du Sud-Sardaigne en région Sardaigne.

Patronymes 
 Allan Arbus, acteur américain (1918-2013) ;
 André  Arbus, architecte, décorateur et sculpteur français (1903-1969) ;
 Diane Arbus, née Diane Nemerov, photographe américaine et ancienne épouse d'Allan Arbus, (1923-1971).

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme